«Tatakoto» puede referirse a:

Geografía

Francia 
 Tatakoto, atolón del departamento de ultramar de Polinesia Francesa.

Divisiones administrativas

Francia 
 Tatakoto, comuna del departamento de ultramar de Polinesia Francesa.